Otto Larsen (1893-1969) – calciatore danese
 Otto Larsen (1922-2007) – sociologo statunitense